Crawl est un terme anglais signifiant ramper, se déplacer lentement et à donner lieu à plusieurs appellations.

 Le crawl, un type de nage, utilisé lors des épreuves de nage libre. C'est l'un des deux styles de nage asymétrique avec le dos.

Cinéma 
 Crawl est une comédie dramatique française réalisée par Hervé Lasgouttes, sortie en 2013 ;
 Crawl est un film catastrophe américain réalisé par Alexandre Aja, sorti en 2019.

Jeux vidéo 
 Crawl, un jeu vidéo de type Rogue-like, indépendant sorti en 2014 dans le style dit 8 bit des années 2010.
 Dungeon Crawl, un jeu vidéo libre en ASCII art de type Rogue-like sorti en 1997.

Musique 
 Australian Crawl est un groupe rock australien des années 1980.
 Crawl Space est la  du groupe de nu metal américain Factory 81, sorti en 1997.
 Learning to Crawl est le titre d'un album du groupe The Pretenders.
  est le  du groupe de J-pop AKB48.

Toponymes 
 Crawl Key''' est le nom de deux îles de l'état de Floride, aux États-Unis :Crawl Key, dans les Middle Keys.Crawl Key, dans les Lower Keys.
 l'Île Crawl est une île des Bermudes, territoire du Royaume-Uni.

 Technologie 

 Web crawl'', en informatique, nom anglais de l'indexation Web